Колонија лас Гранхас има више значења:

 Колонија лас Гранхас (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија лас Гранхас (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Колонија лас Гранхас (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија лас Гранхас (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику